

Мадан () — село в Монтанській області. Входить до складу общини Бойчиновці.
 Мадан () — місто в Смолянській області. Входить до складу общини Мадан.
 Мадан () — община в Смолянській області.